Бернбург () — многозначный термин.

 Бернбург — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Бернбург — дворцово-замковый комплекс в одноимённом городе
 Бернбург — район в Германии.
 Бернбург, Мартин (род. 1985) — датский футболист.

См. также 
 Ангальт-Бернбург — немецкое княжество с резиденцией в Бернбурге, существовавшее в 1252—1468 и 1603—1863 годах и принадлежавшее роду Асканиев. 
 Вальтернинбург-Бернбург — археологический комплекс культур среднего неолита, существовавший на территории немецких регионов Саксония-Ангальт, Тюрингия и Франкония.